Municipio de Mississippi puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mississippi (condado de Crittenden, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crittenden.
 Municipio de Mississippi (condado de Desha, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Desha.
 Municipio de Mississippi (condado de Sebastian, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Mississippi (condado de Jersey, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jersey.
 Municipio de Mississippi (condado de Misisipi, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mississippi.